Гвадалахарита има више значења:

 Гвадалахарита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалахарита (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалахарита (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалахарита (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвадалахарита (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику